Hrvatsko vaterpolsko prvenstvo za sezonu 2001./02. je osvojila Mladost Croatia osiguranje iz Zagreba.

Natjecateljski sustav prvenstva 
U prvenstvu je sudjelovalo 10 klubova, a prvenstvo se održalo u dva dijela - ligaškom i doigravanju. U ligaškom dijelu su klubovi igrali dvostrukim liga-sustavom (18 kola), dok su se u doigravanje plasirale tri momčadi.

Ljestvice i rezultati

Ligaški dio

Doigravanje

Konačni poredak 
 Mladost Croatia osiguranje - Zagreb
 Jug - Dubrovnik
 Mornar Brodospas - Split
 Primorje - Rijeka
 Jadran - Split
 Gusar - Mlini
 Medveščak Polocerm - Zagreb
 POŠK - Split
 Kvarner - Opatija
 Solaris - Šibenik

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2002/2003, Zagreb, 2003.
 Večernji list, 11. siječnja 2002., o hrvatskom vaterpolo prvenstvu, wayback arhiva

Poveznice 
 2. HVL 2002.
 3. HVL 2002.
 Hrvatski kup u vaterpolu 2001.

2001-02